Echte landschildpadden (Testudo), een geslacht van schildpadden
Testudo (formatie), een Romeinse legerformatie
Testudo (belegeringswerktuig), een Romeins belegeringswerktuig
Testudo (computer), een geavanceerde mechanische rekenmachine